Označení USS Glacier nesla v historii amerického námořnictva čtyři plavidla:
 USS Glacier (AF-4), nákladní loď sloužící v letech 1898–1922 (v roce 1898 krátce též jako USS Delmonico)
 USS Glacier (AVG-33) (též CVE-33), eskortní letadlová loď třídy Bogue sloužící v roce 1943. Poté v letech 1943–1945 sloužící u britského námořnictva jako HMS Atheling (D51)
 USS Glacier (AK-183), nákladní loď třídy Alamosa sloužící v letech 1944–1945
 USS Glacier (AGB-4), ledoborec sloužící v letech 1955–1966, poté v letech 1966–1987 u pobřežní stráže jako USCGC Glacier (WAGB-4)